SBG est un sigle pouvant représenter :
 Saudi Binladin Group, une entreprise de BTP saoudienne.
 Sinclair Broadcast Group.

sbg peut faire référence à :
 un groupe de la ville de Bourgoin-Jallieu, comptant six membres, le Skylly Billy Gang. 
 signé en bas à gauche. Terme propre à l'univers des enchères, pour les peintures
la ville de Sarrebourg située en Moselle (département)
une chanson du rappeur 7 Jaws qui est originaire de Sarrebourg 

Sigle de 3 caractères